Assedio di Bonn si può riferire a:

 Assedio di Bonn – parte della Guerra d'Olanda
 Assedio di Bonn – parte della Guerra della Grande Alleanza
 Assedio di Bonn – parte della Guerra di successione spagnola